Холодни́к — холодний борщ на буряковому відварі або квасі, заправлений дрібно нарізаними овочами та прянощами.
 Холодни́к — холодильник.

 Холодник — українське село (Роменський район Сумської області).

Джерела